Étienne is een Franse jongensnaam. Het is een Franse variant van de Griekse naam Stephanos. De naam betekent "gekroond" of "gekranst". Andere Franse varianten zijn Stéphane en Stephanie.

Bekende naamdragers 
 Etienne Aigner, een Hongaars-Duitse modeontwerper
 Étienne Bacrot, een Frans schaker
 Étienne Bally, een Franse sprinter
 Etienne Boerenveen, een Surinaamse ex-militair en crimineel
 Etienne Bonello, een Maltees mountainbiker
 Étienne Bonnot de Condillac, een Franse filosoof
 Etienne Cooreman, een Belgisch politicus voor CD&V
 Etienne Caron, een Nederlandse kunstenaar
 Etienne Carton de Wiart, een Belgisch bisschop
 Étienne de Crécy, een Franse muzikant en dj
 Étienne Dagon, een Zwitserse zwemmer
 Étienne Daho, een Franse zanger, tekstschrijver en muziekproducent
 Etienne de Gerlache, een politicus voor de Katholieke Partij in België
 Etienne de Groot, een Belgisch rechter en politicus voor de PVV in België
 Etienne de Mestre, een Australisch paardenkoerstrainer
 Etienne de Sauvage, een Belgisch liberaal politicus en minister
 Etienne de Vrière, een Belgisch politicus voor de Katholieke Partij
 Etienne De Wilde, een Belgisch wielrenner
 Etienne Delangre, een Belgisch voetballer en voetbalcoach
 Etienne Elias, een pseudoniem van de Belgische kunstenaar Etienne Michiels
 Etienne Eto'o, een Kameroens voetballer
 Etienne Gailly, een Belgisch langeafstandsloper
 Etienne Heyse, een Belgisch kanunnik
 Etienne Knoops, een Belgisch politicus voor de PRL
 Étienne Lenoir, een Belgisch uitvinder van de commerciële verbrandingsmotor
 Etienne Mosselman, een Belgisch rechter en Vonckist
 Étienne Ozi, een Franse componist, muziekpedagoog en fagottist
 Etienne Schouppe, een Belgisch spoorwegbaas en politicus voor CD&V
 Etienne Shew-Atjon, een Nederlands voetballer
 Etienne Sokal, een Belgisch kinderarts
 Etienne Urka, een Surinaamse crimineel
 Etienne II van Champagne, een Franse graaf
 Etienne Van der Helst, een Belgisch wielrenner
 Etienne Van Vaerenbergh, een Belgisch politicus voor de Volksunie
 Etienne Vermeersch, een Belgisch filosoof
 Etienne Vervoort, een Belgisch regisseur
 Etienne Visart de Bocarmé, een Belgisch bosbouwkundige en voorzitter van het Havenbestuur van Brugge-Zeebrugge
 Etienne Wenger, een onderwijskundige
 Etienne Ys, een politicus uit de Nederlandse Antillen
 Étienne-François Gebauer, een Frans componist en fluitist
 Étienne-Louis Malus, een Frans natuurkundige
 Etienne Langlois, een Canadese muzikant en onderwijskundige
 Etienne (Dom Orejudos), een Amerikaanse leerkunstenaar en choreografe
 Clifford Etienne, een Amerikaanse bokser
 Charles Étienne, een Franse anatomist
 Errol Étienne, een Franse kunstenaar
 Ariane Etienne-Kfouri (1935-2010), Zwitserse psychologe en hooglerares
 François Étienne de Kellermann, hertog van Valmy
 Jean-Étienne Guettard, een Frans natuuronderzoeker en mineraloog
 Jean-Étienne Montucla, een Frans wiskundige
 Jean-Étienne Liotard, een Frans-Zwitserse schilder
 Jean-Étienne Valluy, een Franse generaal

In cultuur 
 Étienne, een single van de Franse zangeres Guesch Patti uit 1987

Zie ook 
 Saint-Etienne (doorverwijspagina)
 Stefanus (doorverwijspagina)

Jongensnaam